Het WTA-tennistoernooi van Peking (officieel China Open) van 2011 vond plaats van 1 tot en met 9 oktober 2011 in de Chinese hoofdstad Peking. Het was de 15e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Peking 2011. Er werd gespeeld op een hardcourt-ondergrond.

Samenvatting 
Enkelspel – Aan het toernooi namen 17 speelsters uit de top 20 deel. Titelverdedigster Caroline Wozniacki was als eerste geplaatst – ze werd in de kwartfinale uitgeschakeld door de ongeplaatste Flavia Pennetta. Het elfde reekshoofd Agnieszka Radwańska uit Polen bereikte zonder setverlies de finale. Ze versloeg in de eindstrijd de als negende geplaatste Duitse Andrea Petković in drie sets. Radwańska wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Peking op haar naam te schrijven. Het was haar zevende WTA-titel, de eerste op het niveau Premier Mandatory.

Dubbelspel – Titelverdedigsters Chuang Chia-jung en Volha Havartsova hadden geen plek op de plaatsingslijst gekregen – in de eerste ronde werden zij verslagen door het achtste reekshoofd, het team Daniela Hantuchová / Agnieszka Radwańska. De halve finales werden gehouden tussen de nummers één tot en met vier van de plaatsingslijst. Het als eerste geplaatste duo Květa Peschke / Katarina Srebotnik won het toernooi. Ze versloegen in de finale het als derde geplaatste koppel Gisela Dulko en Flavia Pennetta in twee sets.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Uitzonderlijke bye-regeling 
De vier halvefinalistes van het toernooi van Tokiokregen een bye voor de eerste ronde:
  Viktoryja Azarenka
  Petra Kvitová
  Agnieszka Radwańska
  Vera Zvonarjova

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Eindfase

Bovenste helft

Onderste helft

Bron 
  Toernooischema WTA

Peking 2011
Peking